Reiterei steht:

 allgemein für das Wesen des Verkehrs zu Pferde, das Reiten
 für den Reitsport, siehe Pferdesport
 im Mittelalter für das Ritterheer
 militärisch für die Kavallerie

Siehe auch:

 Lastschriftreiterei, Scheckreiterei, Wechselreiterei, Konkursreiterei – Straftaten